Делиджан:

 Делиджан — город на западе Ирана, в провинции Меркези.
 Делиджан — одна из 10 областей (шахрестанов) иранской провинции Меркези.